Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandra Sosnowska – polska piłkarka
 Halina Sosnowska – polska działaczka niepodległościowa
 Joanna Sosnowska – polska historyczka sztuki
 Joanna Sosnowska – polska polityk i urzędniczka samorządowa
 Jolanta Sosnowska – polska dziennikarka i publicystka
 Ludwika Sosnowska – polska szlachcianka
 Monika Sosnowska – polska plastyczka, autorka instalacji
 Anita Rywalska-Sosnowska – polska śpiewaczka
 Klaudia Sosnowska - polska koszykarka

Zobacz też 
 Sosnowski